Ду́шан Андже́лкович (; 15 июня 1982, Кралево, СФРЮ) — сербский футболист. Выступал на позиции защитника. Четырёхкратный чемпион Сербии и Обладатель Кубка Сербии.

Карьера

Клубная 
Слога
Профессиональную футбольную карьеру начал в 2001 году в клубе «Слога», игравшем в одном из низших дивизионов чемпионата Югославии.
Црвена Звезда
В 2005 году перешёл в «Црвену Звезду», в составе которой за три сезона провёл более 50 матчей и стал чемпионом Сербии в 2007 году.
Коджаэлиспор
2008 год провёл в составе турецкого клуба «Коджаэлиспор», но из-за финансового кризиса клуб разорился, перестал платить зарплату игрокам, в результате чего Душан обратился в ФИФА с просьбой расторгнуть контракт.
Ростов
В 2009 году перешёл в российский клуб «Ростов». По итогам сезона 2009 признан лучшим левым защитником Чемпионата России, по версии СЭ. 
Краснодар
В 2011 году игрок подписал трехлетний контракт с «Краснодаром». 
Црвена Звезда
29 декабря 2014 года заключил контракт с «Црвеной Звездой». Контракт был рассчитан до лета 2016 года. В апреле 2018 года заявил что этот сезон будет для него последним.

В сборной 
В 2007 году провёл один матч за национальную сборную Сербии.

Достижения

Клубные 
«Црвена Звезда»
  Чемпион Сербии (3): 2006/07, 2015/16, 2017/18
  Чемпион Сербии и Черногории (1): 2005/06
 Обладатель Кубка Сербии и Черногории : 2005/06
 Облададель Кубка Сербии : 2006/07

Индивидуальные 
  : Лучший левый защитник (2009)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Младост» Лучани
Игроки ФК «Раднички» Нови Белград
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Краснодар»